Chevrolet El Camino – pickup produkowany na rynek amerykański w latach 1958–1987.
 Chevrolet El Camino – pickup produkowany na rynek południowoafrykański w latach 1969–1978.